

Kodierliste

Frühere Codes 
Seit der Erstpublikation der ISO 3166-2 im Jahre 1998 galten bis Dezember 2011 folgende Codes für 26 Landkreise (Rajoni) und 7 Städte:

Landkreise

Städte

Einzelnachweise

Siehe auch 
 NUTS:LV (EU-Statistikregionen)
 ISO 3166-2, Referenztabelle der Ländercodes.
 ISO 3166-1, Referenztabelle der Ländercodes, wie sie in Domainnamen verwendet werden.